Le tournoi de tennis de Moselle 2010 est un tournoi de tennis du circuit ATP qui s'est déroulé du 20 au 26 septembre à Metz.

Faits marquants 
 Gilles Simon remporte le tournoi en simple en battant Mischa Zverev en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Dustin Brown et Rogier Wassen s'imposent face à Marcelo Melo et Bruno Soares.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moselle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Moselle 2010
ATP 2010
Tennis en France en 2010
Tennis en septembre 2010